Acorn Phoebe,  een computer van Acorn Computers uit de RISC OS-productlijn.
Febe of Phoebe, een diakones genoemd in het Bijbelboek Romeinen 16:1-2
Phoebe Buffay, een personage uit sitcom Friends gespeeld door Lisa Kudrow
Phoebe (maan), een maan van Saturnus
Phoebe (plant), een geslacht van planten uit de familie Lauraceae.
Phoebe (vogel), een vogel uit de familie van tirannen
Phoebe (kever), een geslacht van boktorren
Phoebe (voornaam), een meisjesnaam
Phoibe, een figuur uit de Griekse mythologie

Personen met de achternaam Phoebe
Anna Phoebe, een Britse violiste